Camping World Grand Prix at The Glen 2010 — это шестая по счёту гонка IRL IndyCar на Iowa Speedway, а также девятый этап в сезоне-2010. Гонка проведена в воскресенье, 4 июля 2010.

Гонка проведена на 60 кругов по 5,423-километровой дорожной трассе в Уоткинс-Глене, штат Нью-Йорк, США.

Права на показ гонки принадлежат американскому телеканалу ABC.

Общая информация 
Уилл Пауэр впервые после побед на двух стартовых этапах завершает гонку первым. Пилоты Team Penske третью гонку подряд финишируют в Top2.

Team Penske становится лишь второй командой, которой удаётся привести на финиш две свои машины на двух первых местах. Ранее подобное удалось на этапе в Канзасе пилотам Chip Ganassi Racing.

Дарио Франкитти впервые всё с того же Канзаса финиширует в Top3. Его партнёр по команде проводит худшую гонку с Сент-Питерсберга - Диксон финиширует лишь 8-м - вторую гонку подряд проводя хуже, чем предыдущую.

Рафаэль Матос повторяет свой лучший финиш сезона в Сан-Паулу - отыграв 7 позиций со старта бразилец финиширует 4-м ( и лишь третий раз в сезоне в Top10 ).

Двумя авторами наибольших прорывов по ходу гонки становятся Дэн Уэлдон и Эрнесто Висо - оба они отыгрывают по 14 позиций со старта - британец финиширует 6-м, а венесуэлец - 11-м. Оба подымаются на одну позицию в общем зачёте.

Четвёртую гонку подряд после аварии на Indy 500 пропускает Майк Конвей.

Лучшим из американских пилотов на финише становится Райан Хантер-Рей - он финиширует 7-м.

Увеличивается отрыв Уилла Пауэра в чемпионате - теперь на расстоянии одной победы от него всего 3 пилота.

Результаты

Квалификация

Стартовая решётка

Гонка 

1 — количество кругов лидировния.

Общий зачёт после этапа

Ссылки 
 Статистика и результаты на официальном сайте серии

 

Уоткинс-Глен
Июль 2010 года
Моторные виды спорта
2010